Омо́графы (от  «одинаковый» +  «пишу») — слова, которые совпадают в написании, но различаются в произношении (в русском языке чаще всего из-за различий в ударении). К омографам могут относиться как слова, имеющие разное значение, так и разные формы одного и того же слова.

Омографы в русском языке 
В русском языке омографы часто возникают из-за того, что ударение может ставиться на разные слоги. Например,
 за́мок — замо́к
Другая распространённая причина появления омографов это факультативность написания буквы ё. Например, если опустить точки над буквой ё, то следующие слова станут омографами:
 всё — все
 чёрта — черта́
Омографами могут быть как совершено разные слова, так и однокоренные слова:
 жа́ркое — жарко́е
А также словоформы одного слова. Например,
 пчёлы — пчелы́
 зи́мы — зимы́
Кроме того к омографам некоторые авторы могут относить и слова, которые значат одно и то же. Например, жаргонные произношения одного слова:
 ко́мпас — компа́с
 возбуждён — возбу́жден
 экспе́рт — э́ксперт

Омографы в других языках 
В английском языке омография возникает в частности из-за существительных, произошедших от многих глаголов в результате переноса ударения на первый слог (). Например,
  (глагол «конфликтовать») —  (существительное «конфликт»)

Кроме того, в английском довольно часта ситуация, когда омографы могут возникнуть не только из-за разного ударения. Например:
   (глагол «читать» в настоящем времени) —   (глагол «читал» в прошедшем времени).
В португальском часта ситуация, когда омографы возникают из-за разности в открытии или закрытии ударной гласной. К примеру:
  (с закрытым произношением ударной гласной — «жажда») —  (с открытым произношением ударной гласной — «центр», «резиденция»)

В латышском языке омографию иногда создают тональные различия, обычно не указываемые при письме:
  ([ zâ:le ]: с прерывистой (восходяще-нисходящей) интонацией долгой гласной «a» — «трава») —  ([ zã:le ]: с длительной интонацией долгой гласной «a» — «зал»)
  ([ kã:rts ]: с длительной интонацией долгой гласной «a» — «шест») —  ([ kà:rts ]: с нисходящей интонацией долгой гласной «a» — «карта (игральная)»)
  ([ lũõ:ks ]: с длительной интонацией дифтонга «uo», графически обозначаемого буквой «o» — «лук (зелёный)») —  ([ luòks ]: с нисходящей интонацией дифтонга «uo» — «кривая», «изгиб»).

Примечания

См. также 
 Омоним
 Омоформы

Ссылки 

 
 

Фонетика
Письменность